«Индийский наследник английской семьи» (, English Babu Desi Mem) — индийский фильм, снятый режиссёром Правином Нисчолом и вышедший в прокат 26 января 1996 года. Роли исполнили Шахрух Хан, Сонали Бендре и Санни Сингх. В этом фильме Шахрукх Хан играет три роли: Гопала Майюра и его сыновей Хари и Викрама. Фильм провалился в прокате.

Сюжет 
Хари и Викрам — сыновья Гопала Майюра, богатого бизнесмена. Гопал обещал своему партнёру по бизнесу женить своего старшего сына на его дочери. Не желая брать в жёны незнакомую девушку, Хари улетает назад в Индию. Инсценировав авиакатастрофу, он добивается того, что Майюры считают его погибшим.

В Бомбее Хари встречает бедную девушку. Они влюбляются и женятся. Однажды во время Дивали от фейерверков загорается их дом. Хари с женой пострадали в пожаре и умирают в больнице. Их новорождённого сына Нандлала воспитывает Биджурия, его восьмилетняя тётя.

Спустя восемь лет Викрам узнаёт, что его брат выжил после крушения самолёта, теперь у него подрастает сын. Он прилетает в Индию, чтобы найти племянника…

Здесь он сталкивается с непростым выбором: увезти племянника назад в Лондон или остаться в Индии, чтобы быть с Биджурией, в которую он впоследствии влюбляется.

В ролях 
 Шахрух Хан — Гопал Майюр и его сыновья Хари и Викрам
 Сонали Бендре — Биджурия
 Саид Джаффри — адвокат Мададгар
 Санни Сингх — Нандлал «Нанду»
 Раджешвари Сачдев — Катария, жена Хари
 Киран Кумар — Бхима Кхаласи

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на хинди
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Индии 1996 года